GGS est un sigle qui peut désigner :
 , une école australienne fondée en 1855 ;
 Girl/Girl Scene, une web-série lesbienne américaine diffusé à partir de 2010 ;
 , un programme spatial des États-Unis ;
 Gravesend Grammar School, une école publique anglaise fondée en 1893 ;
 The Great Giana Sisters, un jeu vidéo développé par Time Warp Productions, sorti en 1987 ;
 Guildford Grammar School, une école australienne fondée en 1896.